Безмасляный компрессор — оборудование по сжатию и передаче воздуха или другой рабочей среды, где взаимодействие элементов рабочей камеры происходит без применения смазки (сухое трение).

Безмасляный компрессор не требует постоянную замену смазочных жидкостей. Благодаря отсутствию масла в механизме, безмасляный компрессор обеспечивает высокое качество сжатого воздуха или другой рабочей среды.

Области применения 
За счёт отсутствия в воздухе посторонних веществ и твёрдых частиц, компрессоры без масла широко используются в отраслях:

 Пищевая;
 Фармацевтическая;
 Химическая;
 Медицинская.

Виды безмасляных компрессоров

Поршневые 
Агрегат не способен обеспечить высокое качество сжатой рабочей среды за счёт отсутствия систем очистки и фильтрации. Характеристики производительности: 1620 л/мин, мощность — до 11 кВт.

К плюсам таких компрессоров можно отнести дешевизну и небольшой вес. К недостаткам: небольшая производительность и низкое давление, также небольшой ресурс.

Винтовые 
Характеристики производительности: 1-1000 кубометров рабочей среды в минуту, давление: до 15 бар. Технические характеристики оборудования позволяют использовать винтовые компрессоры без масла в любой отрасли.

Плюсы винтовых компрессоров: можно использовать без ресивера (воздух поступает напрямую в фильтрующий элемент), низкий уровень шума, высокая производительность и экономичность порядка 30 %.

Вихревые 
Используются для получения давления до 2 бар и при высоких расходах сжатого воздуха. За счёт своего строения, вихревые компрессоры являются одной из наиболее надёжных моделей оборудования.

Спиральные 
Распространённая модель оборудования по сжатию воздуха в диапазоне низкой производительности. Идеальное соотношение цены и качества при небольшой потребности в сжатом воздухе.

Машины динамического действия (лопастные) 
Компрессорное оборудование, рассчитанное для обработки сжатого воздуха в больших объёмах — от 70 кубометров в минуту. К недостаткам модели относится сложное регулирование производительности.

Преимущества безмасляных компрессоров 
 Низкий уровень вибрации;
 Ограниченное количество движущих элементов;
 Высокий КПД;
 Производство чистого сжатого воздуха без примесей;
 Возможность интенсивной эксплуатации;
 Уровень шума до 70 дБ;

Примечания

Литература 
 Михайлов А. К., Ворошилов В. П. Компрессорные машины. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 288 с. — ISBN 5-283-00090-7

Компрессоры